|-
| 17701 - ||  || 9 aprilie 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17702 Kryštofharant || 1997 JD || 1 mai 1997 ||  || 
|-
| 17703 Bombieri ||  || 9 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 17704 - ||  || 21 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 17705 ||  || 28 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 17706 - ||  || 9 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17707 ||  || 2 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 17708 - || 1997 WB || 18 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 17709 - ||  || 19 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17710 - ||  || 23 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17711 - ||  || 23 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 17712 Fatherwilliam ||  || 19 noiembrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 17713 - ||  || 25 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 17714 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 17715 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 17716 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 17717 - || 1997 XL || 3 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17718 - || 1997 XZ || 3 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17719 ||  || 2 decembrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 17720 Manuboccuni ||  || 7 decembrie 1997 ||  || , 
|-
| 17721 ||  || 10 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 17722 ||  || 21 decembrie 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 17723 ||  || 22 decembrie 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 17724 - ||  || 25 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17725 - ||  || 27 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17726 ||  || 22 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 17727 - ||  || 30 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17728 - ||  || 21 decembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 17729 - ||  || 28 decembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 17730 - ||  || 6 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 17731 - ||  || 15 ianuarie 1998 || Caussols || 
|-
| 17732 - ||  || 1 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 17733 - ||  || 19 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17734 Boole ||  || 22 ianuarie 1998 ||  || 
|-
| 17735 - ||  || 24 ianuarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 17736 - ||  || 23 ianuarie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17737 Sigmundjähn ||  || 27 ianuarie 1998 ||  || 
|-
| 17738 - ||  || 24 ianuarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 17739 - ||  || 25 ianuarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 17740 - ||  || 27 ianuarie 1998 ||  || , 
|-
| 17741 - ||  || 26 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 17742 - ||  || 28 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17743 - ||  || 26 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 17744 Jodiefoster ||  || 18 ianuarie 1998 || Caussols || 
|-
| 17745 - ||  || 22 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 17746 Haigha ||  || 30 ianuarie 1998 ||  || , T. Urata
|-
| 17747 ||  || 26 ianuarie 1998 ||  || 
|-
| 17748 Uedashoji || 1998 CL || 1 februarie 1998 ||  || 
|-
| 17749 - ||  || 19 februarie 1998 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 17750 - ||  || 18 februarie 1998 ||  || 
|-
| 17751 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 17752 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 17753 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 17754 ||  || 21 februarie 1998 ||  || 
|-
| 17755 - ||  || 24 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 17756 - ||  || 25 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 17757 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 17758 - ||  || 23 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 17759 Hatta ||  || 17 februarie 1998 ||  || , T. Urata
|-
| 17760 - ||  || 27 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17761 - ||  || 27 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17762 - ||  || 27 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17763 - || 1998 EG || 1 martie 1998 || Caussols || 
|-
| 17764 Schatzman ||  || 2 martie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 17765 ||  || 1 martie 1998 ||  || 
|-
| 17766 - ||  || 2 martie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17767 - ||  || 1 martie 1998 || Caussols || 
|-
| 17768 Tigerlily ||  || 3 martie 1998 ||  || T. Urata
|-
| 17769 - ||  || 15 martie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 17770 Baumé ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17771 - ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17772 - ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17773 - ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17774 - ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17775 - || 1998 FH || 18 martie 1998 ||  || 
|-
| 17776 Troska ||  || 22 martie 1998 ||  || 
|-
| 17777 Ornicar ||  || 24 martie 1998 || Caussols || 
|-
| 17778 - ||  || 24 martie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 17779 Migomueller ||  || 26 martie 1998 || Caussols || 
|-
| 17780 - ||  || 24 martie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 17781 Kepping ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17782 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17783 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17784 Banerjee ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17785 Wesleyfuller ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17786 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17787 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17788 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17789 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17790 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17791 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17792 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17793 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17794 Kowalinski ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17795 Elysiasegal ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17796 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17797 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17798 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17799 Petewilliams ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 17800 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-